Tetra kan avse:

 Tetra- – ett prefix som betyder fyra
 Tetra (djur) – ett släkte av spindeldjur
 Tetra (fisk) – en benämning för ett stort antal fiskarter inom ordningen laxkarpar
 Tetra (företag) – tyskt företag
 Tetra (mjölkförpackning) – en kortform av Tetra Paks tetraedformade engångsförpackning
 Tetra (The Legend of Zelda) – en karaktär i TV-spelsserien The Legend of Zelda (spelserie)
 Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – en standard för mobila radiosystem

ca:Zelda#Tetra